Csehország
Sukorady, település a Jičíni járásban
Sukorady, település a Mladá Boleslav-i járásban